Hrvatska:
HE Zakučac, hidroelektrana na rijeci Cetini, najveća u Hrvatskoj, nekad najveća elektrana u SFRJ
Zakučac (Omiš), selo u omiškom zaleđu, u porječju rijeke Cetine, na čijem mjestu je napravljena hidroelektrana